Le tournoi de tennis de Barcelone est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 3 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Noelene Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Barcelone

Lien externe 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1963
Barcelone
1963 en Espagne
Tennis en juin 1963